OGC steht für:
 Office of Global Communications, US-amerikanische Behörde
 Office of Government Commerce, ehemalige britische Behörde
 OGC Nizza, französischer Fußballverein
 Open Geospatial Consortium, internationale Organisation zur Standardisierung von räumlichen Daten
 Orchestral Game Concert, japanische Videospielmusik-Serie
 Originoo Gunn Clappaz (O.G.C.), US-amerikanische Rap-Crew
 Oslo Gospel Choir, Gospelchor aus Oslo, Norwegen
 Oxoglutarat-Carrier, Protein, siehe α-Ketoglutarat-Malat-Carrier

ogc steht für:
 Ekpeye (ISO-639-3-Code), igboide Sprache in Nigeria

Abkürzung